Een overzicht van alle Eerste Kamerleden voor de OSF.

Eerste Kamer
OSF